Franciszek Gniłka (1898–1966) – kupiec, wachmistrz Wojska Polskiego, podoficer 9 puł., odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych
 Franciszek Gniłka (ur. 1899) – kapral Wojska Polskiego, podoficer 81 pp, funkcjonariusz Policji Państwowej, odznaczony Orderem Virtuti Militari

Przypisy